de voormalige Universiteit van Parijs, opgesplitst in 1970
 Universiteit Parijs 1 Panthéon-Sorbonne (Paris I), een van de opvolgers van de Universiteit van Parijs
 Sorbonne Université, opgericht in 2018 uit de fusie van de universiteiten Paris IV en Paris VI
 Sorbonne (gebouw), het gebouw waarin deze gevestigd was